Jakopovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Zrinski Topolovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 157 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Izvori 

Naselja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji